Fraser peut désigner :

Toponyme

Australie 
 L'Île Fraser est une île d'Australie ;
 Fraser est un quartier de Canberra en Australie.

États-Unis 
 Fraser, une ville du Colorado.
 Fraser, une ville du comté de Boone, en Iowa.
 Fraser, une ville du Michigan.

Canada 
 Fraser, une localité de la Colombie-Britannique.

Hydronyme

Canada 
 Fleuve Fraser, un fleuve de la Colombie-Britannique.
 Rivière Fraser, un fleuve du Labrador se jetant dans la mer du Labrador.
 Rivière Fraser est un cours d'eau de la MRC Le Val-Saint-François, en Estrie, au Québec. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 45° 34' 57" N; 72° 15' 05" O.
 Rivière Fraser (rivière du Sud), un affluent de la rivière du Sud (Montmagny) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) traversant Saint-Paul-de-Montminy, Sainte-Apolline-de-Patton et de Notre-Dame-du-Rosaire, dans la MRC de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 46° 50' 10" N; 70° 22' 57" O.
 Rivière Fraser (rivière Prudent), un cours d'eau de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean (municipalité de village), MRC du Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 27" N; 72° 02' 51" O.
 Rivière Fraser (rivière des Outaouais), un cours d'eau de Latulipe-et-Gaboury (municipalité de cantons unis), MRC de Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 26' 44" N; 79° 04' 48" O.
 Ruisseau Fraser, un affluent de la rivière des Plante (versant de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Beauceville, dans la MRC Robert-Cliche, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.

Patronyme 

 Ailana Fraser, mathématicienne canadienne ;
 Alasdair Fraser (né en 1992), basketteur écossais ;
 Alec Garden Fraser (1873-1962), éducateur britannique et vicaire anglican ;
 Amanda Fraser (née en 1981), nageuse handisport australienne ;
 Amy Fraser (née en 1995),  skieuse acrobatique canadienne ;
 Andy Fraser (1952-2015), musicien britannique ;
 Anthea Fraser (1930-), femme de lettres britannique, auteure de roman policier ;
 Antonia Fraser (née en 1932), femme de lettres britannique ;
 
 Brendan Fraser (né en 1968), acteur américano-canadien ;
 Brett Fraser (né en 1989), nageur caïmanais ;
 Brooke Fraser (née en 1983), auteure-compositrice-interprète néo-zélandaise ;
 Ceridwen Fraser (née en 1979), bio-géographe australienne ;
 Craig Fraser (né en 1951), historien des sciences canadien ;
 Dawn Fraser (née en 1937), nageuse australienne ;
 Elisabeth Fraser (1920-2005), actrice américaine ;
 Elizabeth Fraser (née en 1963), chanteuse écossaise ;
 Evan Eugene Fraser (1865-1949), homme politique canadien en Ontario ;
 Frank Clarke Fraser (né en 1920), généticien canadien ;
 Francis Charles Fraser (1903-1978), spécialiste anglais des cétacés ;
 George MacDonald Fraser, auteur et scénariste écossais, créateur de l'antihéros Flashman ;
 Gordon Fraser (né en 1968), coureur cycliste canadien ;
 Graham Fraser (1846-1915), industriel canadien ;
 Graham Fraser (né en 1946), journaliste canadien ;
 Harold Fraser (1872-1945), golfeur américain ;
 Harry L. Fraser (1889-1974), réalisateur américain ;

  (1783-1856), dessinateur et voyageur britannique ;
 Jamie Fraser, héros de la série Le Chardon et le Tartan par Diana Gabaldon ;
 Joe Fraser (né en 1998), gymnaste britannique ;
 
 John Fraser (1750-1811), botaniste britannique ;
 John Fraser (1931-2020), acteur britannique ;
 John Fraser (né en 1944), journaliste canadien ;
 John Fraser (né en 1959), homme politique ontarien ;
 John James Fraser (1829-1896), homme politique néo-brunswickois ;
 Jonna Fraser (1992-), rappeur néerlandais ;
 Kelly Fraser (1993-2019), Inuk canadienne, chanteuse et compositrice pop ;
 Laura Fraser (née en 1976), actrice écossaise ;
 Liz Fraser (1930-2018), actrice britannique ;
 Louis Fraser (1810-1866), zoologiste britannique ;
 Malcolm Fraser (1930-2015), homme politique australien ;
 Mark Fraser (né en 1986), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Mary Isabel Fraser (1863-1942), enseignante, directrice d'écoles de filles et militante néo-zélandaise de l'éducation des filles ;
 Mat Fraser (né en 1962), acteur et écrivain connu pour son rôle dans American Horror Story ;
 Mathew Fraser (né en 1990), athlète professionnel de CrossFit ;
 Matt Fraser (né en 1990), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Mike Fraser, producteur de musique et ingénieur du son canadien ;
 Moira Fraser (née en 1991), nageuse zimbabwéenne ;
 Nancy Fraser (née en 1947), philosophe féministe et post-structuraliste américaine ;
 Peter Fraser (1884-1950), homme politique néo-zélandais ;
 Pierre Fraser (né en 1955), chercheur en sciences cognitives, formation en ligne et pédagogie active canadien ;
 Richard Fraser (1913-1972), acteur écossais ;
 , un parolier anglais pour le groupe de rock progressif Emerson, Lake and Palmer ;
 Robert Fraser (1937–1986), marchand d'art anglais ;
 Shaune Fraser (né en 1988), nageur caïmanais ;
 Sheila Fraser (née en 1950), vérificatrice générale du Canada ;
 Shena Fraser (née en 1910), compositrice écossaise ;
 Shelly-Ann Fraser (née en 1986), athlète jamaïcaine, spécialiste du sprint ;
 
 Simon Fraser (1776-1862), marchand de fourrures et explorateur canadien ;
Simon Fraser, général britannique.
 Suzie Fraser (née en 1988), joueuse de water-polo australienne ;
 Sir Thomas Richard Fraser (1841-1920), pharmacologiste britannique.

Autres 
 Institut Fraser, think tank canadien conservateur et de droite libertarienne, spécialisé dans l'économie, la société et l'éducation
 Fraser's Magazine, magazine littéraire anglais de 1830 à 1882, fondé par Hugh Fraser
 Le clan Fraser est l'un des principaux clans écossais
 La spirale de Fraser, une illusion d'optique
 Fraser est un verbe du métier de la boulangerie

Patronyme écossais